James Yonge ist der Name folgender Personen:

* James Yonge (Übersetzer) (1370/1380–um 1438), englischer Beamter, Übersetzer und Autor 
 James Yonge (Mediziner, 1647) (1647–1721), englischer Chirurg 
 James Yonge (Mediziner, 1794) (1794/1795–1870), britischer Arzt